Chamorro steht für:

 Chamorro (Volk), ein Volk auf den Marianen
 Chamorro (Sprache), eine mikronesische Sprache

Chamorro ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Pellas Chamorro (* 1953), nicaraguanischer Manager, Geschäftsführer der Grupo Pellas
 Diego Manuel Chamorro Bolaños (1881–1923), von 1921 bis 1923 Präsident von Nicaragua
 Emiliano Chamorro Vargas (1871–1966), Präsident von Nicaragua
 Francisco Chamorro (* 1981), argentinischer Straßenradrennfahrer
 Fruto Chamorro Pérez (1804–1855), nicaraguanischer Politiker, Präsident von Nicaragua (1853–1855)
 Joan Chamorro (* 1962), spanischer Jazzmusiker
 Jesús Vidal Chamorro (* 1974), spanischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Madrid
 Pedro Chamorro (1924–1978), nicaraguanischer Journalist, Ehemann Violetas
 Pedro Joaquín Chamorro y Alfaro (1818–1890), nicaraguanischer Politiker, Präsident von Nicaragua (1875–1879)
 Tania Chamorro (* 1993), spanisch-schweizerische Fußballspielerin
 Violeta Barrios de Chamorro (* 1929), nicaraguanische Politikerin